Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 17 по 21 января 2018 в городе О-Клэр (штат Висконсин). Турнир проводился в 11-й раз.

В чемпионате принимали участие 22 команды.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда Сара Андерсон / Кори Дропкин, победившая в финале команду Морин Столт / Питер Столт. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Джессика Шульц / Derrick McLean и команда Christine McMakin / Riley Fenson.

Команда Сара Андерсон / Кори Дропкин выступала затем как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2018, который состоялся в апреле 2018 в городе Эстерсунд (Швеция), где заняла 13-е место.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 6 команд в каждой (A, B, C, D; в группах C и D по 5 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф

Группа C 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк (C)

Группа D 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк (D)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2018 Mixed Doubles Championship | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2018

Спорт в США в 2018 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Висконсине
Январь 2018 года